Острожаны:
 Острожаны — деревня в Семятыченском повяте Подляского воеводства Польши.
 Острожаны — село в Жашковском районе Черкасской области Украины.